Павел Фомичёв:
 Фомичёв, Павел Васильевич (1920—1992) — советский военный деятель, политработник.
 Фомичёв, Павел Никитович (1912—1956) — командир батареи, старший лейтенант, Герой Советского Союза.